Typ K bzw. Type K steht für:

 Audi Typ K, Automodell von Audi
 Renault Type K, Rennwagenmodell von Renault
 einen Stern der Spektralklasse K
 ein Thermoelement
 Straßenbahn Wien Type K
 Typ K (Sowjetunion), sowjetischer U-Kreuzer

Siehe auch:
 Baureihe K (Begriffsklärung)
 Klasse K (Begriffsklärung)
 Modell K (Begriffsklärung)
 K-Serie (Begriffsklärung)